El término Sisbic puede hacer referencia a:

 Sisbic, una población localizada en el municipio de Peto, Yucatán, México;
 Sisbic, una población localizada en el municipio de Tahdziú, Yucatán, México; o
 Sisbic, una población localizada en el municipio de Tixméhuac, Yucatán, México.